Esports:
 Defensa (futbol), persona que juga entre la porteria pròpia i el centre del camp, segons les formacions tàctiques del futbol
 Defensa, obertura d'escacs, o seqüència estàndard de jugades inicials, per part de les negres 
 Defensa activa, esport de combat que té per objectiu evitar de suportar l'ofensiva de l'adversari i utilitzar l'acció ofensiva de l'adversari al seu propi favor, al contrari a una defensa cridada "clàssica" que se satisfà simplement de defensar
 Seguretat i entorn militar:
 Defensa (territori), acció/accions que es realitzen per la protecció d'alguna cosa identitària d'un territori 
 Defensa personal, conjunt de mètodes diversos que poden ser utilitzats per a parar un atac personal 
 Defensa o fortificació, pràctica d'incrementar la capacitat defensiva d'un lloc per mitjà d'obres de protecció
 Agència Europea de Defensa, agència de la Unió Europea encarregada de vetllar per la seguretat dels Estats membres de la Unió
 Departament de Defensa dels Estats Units, secció del govern dels Estats Units d'Amèrica encarregada de les forces militars del país 
 Ministeri de Defensa, de diversos països
 Ministre de Defensa, de diversos països
 Medalla de la Defensa, medalla de campanya britànica de la Commonwealth, creada el 1945 per Jordi VI
 Dret:
 Defensa (dret), terme jurídic relatiu al dret a demostrar la falta de fonaments d'una acusació en una acció penal 
 Legítima defensa, justificació que comporta que una acció usualment penada per la llei com a il·lícita per les circumstàncies especials en què es produeix no comporti cap pena
 Miscel·lània:
 Mecanisme de defensa, estratègia que utilitza el subjecte davant d'informació o successos adversos que poden alterar l'equilibri de la seva ment 
 Partido de Defensa del Ciudadano, partit polític constituït el 1933 a Barcelona